Hohmeister ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Hohmeister (* 1964), deutscher Manager, Vorstandsmitglied Deutsche Lufthansa AG
 Heinz Hohmeister (1940–2017), deutscher Dachdecker und Kirchenmann in Delligsen